Кисак може да се односи на:

 Кисак (Горња Вијена), насељено место у Француској, у департману Горња Вијена
 Кисак (Кантал), насељено место у Француској, у департману Кантал
 Кисак Фор Медок, насељено место у Француској, у департману Жиронда
 Кисак сир Лоар, насељено место у Француској, у департману Горња Лоара
 Кисак (Кошице-околина), насељено место у округу Кошице-околина, Кошички крај, Словачка Република